Амвросій (Келембет) — український релігійний діяч, архієпископ.
 Келембет Олександр Михайлович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища